

Хвалково — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Хвалково — село в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства